Megárchi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Megárchis, ort, Thessalien, Trikala, 
 Megárchi (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar